Asnières (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Asnières-en-Bessin, municipi al departament de Calvados (Normandia)
 Asnières-sur-Blour, municipi al departament de la Viena (regió de Nova Aquitània, França)
 Asnières-sous-Bois, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Asnières-lès-Dijon, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Asnières-la-Giraud, municipi al departament del Charente Marítim (Nova Aquitània)
 Asnières-en-Montagne, municipi al departament de la Costa d'Or (Borgonya - Franc Comtat)
 Asnières-sur-Nouère, municipi al departament del Charente (Nova Aquitània)
 Asnières-sur-Oise, població i comuna francesa al departament de la Val-d'Oise (regió de l'Illa de França)
 Asnières-en-Poitou, municipi al departament de Deux-Sèvres (Nova Aquitània)
 Asnières-sur-Saône, municipi al departament de l'Ain (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Asnières-sur-Seine, municipi al departament dels Alts del Sena (l'Illa de França)
 Asnières-sur-Vègre, municipi al departament del Sarthe (regió de País del Loira, França)
 Cantó d'Asnières-sur-Seine, cantó al districte de Nanterre del departament dels Alts del Sena (l'Illa de França)
 Cantó d'Asnières-sur-Seine-Nord, antic cantó que incloïa part del municipi d'Asnières-sur-Seine del departament dels Alts del Sena (França)  
 Cantó d'Asnières-sur-Seine-Sud, antic cantó que incloïa part del municipi d'Asnières-sur-Seine del departament dels Alts del Sena (França)